Die Football League Third Division 1991/92 war die 65. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Im Anschluss an die Einführung der Premier League 1992 wurde sie dann von der Football League Second Division abgelöst und existierte selbst als Third Division als vierthöchste Liga weiter. Drittligameister wurde der FC Brentford und daneben stieg auch das zweitplatzierte Birmingham City sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Huddersfield Town und Stoke City auch Peterborough United in die neue Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1992/93 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Plymouth Argyle, Brighton & Hove Albion und Port Vale die Plätze ein. Aus der alten in die neue Third Division absteigen mussten der FC Bury, Shrewsbury Town, Torquay United und der FC Darlington. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1992/93 der Viertligameister FC Burnley die dahinter rangierenden Rotherham United und Mansfield Town sowie der Play-off-Sieger FC Blackpool die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der neuen First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1991-92 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1991/92
Fußballsaison 1991/92